Флаг муниципального образования село Новый Порт Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 декабря 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6768.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба: скачущего северного оленя и под ним якоря с обращёнными к нему двумя рыбами, выполненных белым, серым, жёлтым и оранжевым цветом».

Символика 
Посёлок Новый Порт (с 2006 года — село) основан в 1920 году отрядом гидрографов как пункт товарообмена экспедиций моряков и сибирских речников. В 1931 году здесь был образован Новопортовский рыбный промысел Обьгосрыбтреста, тогда же построен рыбоконсервный завод и сезонная плавучая фабрика. В середине XX века в посёлке Новый Порт было создано уникальное по своей протяжённости вечномерзлотное рыбохранилище, рассчитанное на хранение 1700 тонн рыбы.

Флаг языком символов и аллегорий отражает природно-географические и экономические особенности муниципального образования.

Якорь — символ опоры, надёжности, стабильности не только указывает на порт, ставший причиной появления посёлка, но и на само название — Новый Порт, делая композицию флага гласной.

Нельмы символизируют рыбный промысел — одно из основных занятий местного населения.

Голубой цвет — символ водных просторов и бескрайнего неба — отражает расположение села на берегу Карского моря. Голубой цвет — символ чести, благородства, веры, духовности.

Северный олень не только образно отражает северное расположение муниципального образования, но и указывает на национальные особенности — основу населения составляют ненцы, традиционным занятием которых является оленеводство.

Бегущий олень символизирует устремлённость в будущее, движение вперёд, развитие.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Серебро — цвет северных бескрайних просторов.

Примечания